Petroselinum peregrinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura. Petroselinum peregrinum ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
peregrinum